Frauenspiegel steht für:
 Frauenspiegel (Gattung), die Pflanzengattung Legousia aus der Familie der Glockenblumengewächse
 Frauenspiegel (Gesetzestafel), die Tafel A der mittelassyrischen Gesetze